Молдино — село в Удомельском городском округе Тверской области.

География 
Расположено на озере Молдино в 38 километрах от районного центра (город Удомля).

История 
Эта местность впервые описывается в писцовой книге 1498/99 года в составе Никольского Молдинского погоста Бежецкой пятины. Во второй половине XVIII века в Молдине помещиком был Клементий Пыжов (участник войны с Польшей 1754-1757 годов). В 1716 году в селе была построена каменная Преображенская церковь с 3 престолами. С 1773 года в селе построена церковь во имя Успения Божией Матери, сохранившаяся до наших дней в довольно ветхом состоянии. В середине XIX века частью села Молдино владели помещики Милюковы. Их крепостной Григорий Сорока (Васильев) был известен, как талантливый художник пейзажист и портретист, ученик А.Г.Венецианова. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Лугинской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

В советское время здесь была центральная усадьба колхоза "Молдино", которым более 50 лет руководил Е.А.Петров.

До 2014 года село являлось центром Молдинского сельского поселения.

Население

Ссылки 
Молдинское сельское поселение на официальном сайте Удомельского района.

Примечания 

Населённые пункты Удомельского городского округа